49-й чемпионат мира по санному спорту проходил с 14 по 16 февраля 2020 года на санно-бобслейной трассе «Санки» в российском городе Сочи. В неофициальном общекомандном зачёте победу впервые одержала сборная России, на счету которой пять золотых, две серебряные и бронзовая медали.

Общая информация 

Спортивный центр «Санки», расположенный в Красной Поляне, уже был местом проведения зимних Олимпийских игр 2014 года, чемпионата Европы по санному спорту 2015 года.

Расписание

Медальный зачёт

Медалисты

Спринт (мужчины)

Одноместные сани (мужчины)

Спринт (женщины)

Одноместные сани (женщины)

Спринт (двойки)

Двухместные сани

Смешанные команды

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте FIL

Февраль 2020 года
Международные спортивные соревнования в Сочи
2020 год в Краснодарском крае